Montgomeryshire bezeichnet:

 Montgomeryshire, eine traditionelle Grafschaft in Wales
 Montgomeryshire (District), einen ehemaligen britischen Verwaltungsbezirk
 Montgomeryshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Montgomeryshire (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales